Aaladine Hadidi (1991-), un joueur algérien de handball ;
 Javâd Hadidi (1932-2002), un écrivain, traducteur et professeur de langue et de littérature françaises en Iran.